Wuba kan syfta på följande platser:

Kina 

 Wuba (socken i Kina, Inre Mongoliet), 
 Wuba (socken i Kina, Henan),

Sydafrika 

 Wuba (vattendrag), Östra Kapprovinsen, 

Robotskapade Kinaförgreningar
Robotskapade Sydafrikaförgreningar